Medibank International 2007 (kobiety)
 Medibank International 2007 (mężczyźni)